CPRM steht für:
 Communist Party of Revolutionary Marxists, kommunistische indische Partei in Westbengalen
 Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, ehemaliges brasilianisches Regierungsunternehmen für Geologie
 Content Protection for Recordable Media, kryptografisches Verfahren

Abkürzung